Красная Грива — название населённых пунктов в России:

 Красная Грива — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Красная Грива — посёлок в Доволенском районе Новосибирской области.